Trobio – torrente della provincia di Bergamo
Ghiacciaio del Trobio – ghiacciaio delle Alpi Orobie
Monte Trobio – monte delle Alpi Orobie